La Coppa di Francia 2021-2022 si è svolta dal 16 novembre 2021 al 2 aprile 2022: al torneo hanno partecipato ventotto squadre di club francesi e la vittoria finale è andata per la prima volta allo .

Formula 
La formula ha previsto primo turno, secondo turno, terzo turno, quarto turno, ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Quarto turno

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 2021
Pallavolo nel 2022
 2021-2022